Achille Kiwanuka (1869-1886), martyr et saint catholique ougandais ;
 Benedicto Kiwanuka (1922-1972), homme politique ougandais ;
 Michael Kiwanuka (1987-), chanteur britannique.

 , album du chanteur Michael Kiwanuka sorti en 2019.